Az osztrák férfi vízilabda-bajnokság (németül: Österreichische Herren Wasserball Meisterschaften) az Osztrák Úszó-szövetség által szervezett vízilabda-versenysorozat, mely 1897 óta évente kerül megrendezésre. Az 1920-as években néhányszor magyar csapatok is indultak, 1922-ben a III. ker. TVE lett a bajnok.

A bajnokságban hét csapat vesz részt. Jelenlegi címvédő a WBC Tirol.

Az eddigi bajnokságok

Bajnoki címek megoszlás szerint

Források
Die Wasserball-Staatsmeistertitel - 1897 bis 2012
Wasserballchronik
(Wiener) Sporttagblatt
Arbeiter-Zeitung

Vízilabda-bajnokságok
Ausztria sportélete